Weinsheim (bij Bad Kreuznach), een plaats in het Duitse district Bad Kreuznach, Rijnland-Palts
Weinsheim (Eifel), een plaats in het Duitse district Bitburg-Prüm, Rijnland-Palts